ckj – vecchio codice ISO 639-3 della lingua Santo Domingo Xenacoj Cakchiquel, ritirato per unione con lingua kaqchikel (ISO 639-3 cak)